Colboc est un nom de famille français, originaire de Normandie, et porté notamment par :

 Fabienne Colboc (1971-), femme politique française, députée La République en marche depuis 2017 ;
 Henri Colboc (1917-1983), architecte français, connu pour son rôle après la deuxième guerre mondiale dans la reconstruction de villes détruites, dont Le Havre ;
 Pierre Colboc (1940-2017), architecte français, fils de Henri Colboc, connu en particulier pour la sauvegarde et la reconversion de l'ancien bâtiment historique de la gare d'Orsay en Musée d'Orsay ;

Patronyme français